

Коббтаун — місто, штат Джорджія
 Коббтаун — переписна місцевість, штат Флорида